Proba de floretă feminin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 16 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 15 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Arianna Errigo
| RD1-score01 = 15| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Liu Yongshi
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Anissa Khelfaoui
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Pauline Ranvier
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Carolin Golubytskyi
| RD1-score05 = 15| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Leonie Ebert
| RD1-score06 = 6

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Sabrina Massialas
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Nicole Ross
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Larisa Korobeinikova
| RD1-score09 = 15| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Po Heung Lin
| RD1-score10 = 8

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 10
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Martyna Synoradzka
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Aida Mohamed
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Gabriella Varga
| RD1-score14 = 15| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Martina Batini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Arianna Errigo
| RD2-score01 = 15| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Pauline Ranvier
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Carolin Golubytskyi
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Sabrina Massialas
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  = 
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Aida Șanaeva
| RD1-score05 = 
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Sandra Bingenheimer
| RD1-score06 = 

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Paula Silva
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kim Mi-na
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Astrid Guyart
| RD1-score09 = 15| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Kelleigh Ryan
| RD1-score10 = 4

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Melissa Rebolledo
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Edina Knapek
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Nam Hyun-hee
| RD1-score13 = 15| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Katerîna Cențova
| RD1-score14 = 6

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  María Mariño
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Valentina Vezzali
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Inès Boubakri
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Aida Șanaeva
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Kim Mi-na
| RD2-score04 = 9

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Astrid Guyart
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Edina Knapek
| RD2-score06 = 10| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Nam Hyun-hee
| RD2-score07 = 1
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Valentina Vezzali
| RD2-score08 = 2

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Inès Boubakri
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  = 
| RD3-score03 = '''15
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Elisa Di Francisca
| RD3-score04 = 14

| RD4-seed01  = 10
| RD4-team01  =  Ysaora Thibus
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 15
| RD4-team02  =

Referințe
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă
 Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015